Megara ist:

 Megara, eine Stadt in Griechenland
 Megara Hyblaea, eine antike griechische Kolonie auf Sizilien
 Megara (Tochter des Kreon), in der griechischen Mythologie die Tochter des Kreon und Ehefrau des Herakles
 die weibliche Gegenspielerin des Hercules in dem Disney-Animationsfilm Hercules (1997)
 Titularbistum Megara, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Megara (Schiff), eines der ersten Gastankschiffe
 ein fiktiver Planet in der Serie Captain Future